Вардануш Сосовна Мартиросян (; род. 3 марта 1985, Кривой Рог, Украинская ССР), более известная под сценическим псевдонимом Varda — украинская певица, актриса, танцовщица на пилоне, дизайнер. Имеет армянские корни.

Биография 
Родилась 3 марта 1985 года в Кривом Роге в многодетной семье, шестым по счёту ребёнком. Отец, армянин, был инженером, а мать, марийка, швеёй. Отец дал новорождённой дочери древнее армянское имя в честь своей матери Вардануш. Мать, мастер спорта по акробатике, отдала 7-летнюю Варду в цирковую студию «Арена». Позже Варда начала петь в ансамбле «Серебряный колокольчик», играть в театральной студии «Арлекин».

Варда получила два высших образования: режиссёр эстрады и массовых праздников (в Киевском национальном университете культуры и искусств) и менеджер физического воспитания, тренер.

Танцевальная карьера 
За десятилетнюю карьеру в области танцев на пилоне Варда сумела стать первой и завоевать самые престижные титулы и по всему миру (выступала под сценическим псевдонимом Чёрный Ангел):
 Первая чемпионка Украины по стриптизу 2003—2004 годов (телеканал СТБ)
 Победительница международного конкурса «Золотой пилон» в 2005 году (Кишинёв, Молдавия).
 Лучшая танцовщица Москвы Pole Dance Competition в 2009 году в SOHO ROOMS.
 Мисс Pole-dance Russia в 2009 году (World Pole Dance Federation, Москва).
 Финалистка чемпионата мира по танцам на шесте в 2009 году (Амстердам, Нидерланды)
В 2012 году Варда запатентовала технику танца на горизонтальном пилоне. Исполнить экстремальный номер девушке помогают двое мужчин, которые держат пилон в руках и перемещают его по периметру сцены. Варда делает па на пилоне и, не используя рук, висит вниз головой.

Музыкальная карьера 
Певец Сергей Зверев предлагает певице VARDA записать совместный дуэт на песню «Люди-ангелы» и в феврале 2011 года артисты выпускают видеоклип, а затем снимаются для обложки мужского журнала XXL. Их скандальная фотосессия стала претендентом на лучшую фотосессию года журнала XXL России и Украины.

Следующим этапом творчества становится сотрудничество с Виталием Козловским. В дуэте был записан первый клип «Не оставляй меня» на русском и армянском языках. Видео презентовали как на Украине, так и в Армении. В 2012 году пара записала ещё один совместный летний танцевальный трек «Потанцуй» и видеоклип на него. На этот раз Варда выступила не только как исполнительница, но и как автор-композитор слов и музыки.

В 2012 году VARDA стала участницей крупного международного музыкального проекта. Это сотрудничество объединило артистов с армянскими корнями, проживающих в России, на Украине, в Армении, США и других странах мира. VARDA вместе с Дмитрием Харатьяном, Зарой, Алексеем Чумаковым, Евой Ривас записала патриотическую песню под названием «Армения» и сняла на неё видеоклип. Из Украины VARDA стала единственной приглашённой артисткой, которой выпала честь быть причастной к проекту, имеющему большое значение для армянской нации.
Сейчас  VARDA готовит к выпуску свой первый сольный альбом «Следуй за мечтой».

Синглы 
 VARDA & Виталий Козловский — Потанцуй;
 VARDA & Виталий Козловский — Մի թողնիր ինձ մենակ;
 VARDA & Виталий Козловский — Не оставляй меня;
 VARDA & Zverev — Люди-ангелы;
 VARDA — Без грима;
 VARDA — Танец без продолжения;
 VARDA — Сбросив всё;
 VARDA — Следуй за мечтой;
 VARDA & Mihran Tsarukyan — Люби меня всегда.

Видеоклипы 
 «Люди-Ангелы»
 «Сбросив всё»
 «Потанцуй»
 «Не оставляй меня»
 «Մի թողնիր ինձ մենակ» (армянская версия песни «Не оставляй меня»)
 Анна Седокова «Вселенная»

Выступления 
 Pole Dance Competition

VARDA™ 
Варда выпустила эксклюзивную коллекцию одежды VARDA™. В изделиях бренда VARDA™ снимаются в фильмах и появляются на обложках глянцевых журналов такие звезды как Анна Седокова, Лера Кудрявцева, Ольга Бузова, Наталья Рудова, Мария Горбань, визажист с мировым именем Гоар Аветисян и другие.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Varda.Club
 
 
 

Поп-фолк-вокалисты России
Певцы и певицы России
Певцы и певицы, известные под псевдонимами
Стриптизёрши